Hofleiten ist der Name folgender Orte:

  Hofleiten (Gemeinde Forchtenstein), Ortsteil von Forchtenstein, Bezirk Mattersburg, Burgenland
  Hofleiten (Gemeinde Feistritz), Ortsteil von Feistritz am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich